Ishikari pode referir-se a:
 Ishikari (Hokkaidō) — cidade da ilha de Hokkaidō
 Província de Ishikari — antiga província do Japão

Desambiguações de topônimos